Berky je příjmení:

 Albín Berky (1913–2003) – slovenský violoncellista a pedagog
 Ján Berky (1940–2004) – slovenský informatik a spisovatel
 Lili Berky (1886–1958) – maďarská herečka
 Wolfgang Haider Berky (* 1950) – rakouský optik, šperkař a archeolog

Externí odkazy